Иго Арлски (око 880—10. април 947) је био краљ Италије од 924. године до своје смрти.

Биографија 
Иго је био син Теобалда Арлског и Берте од Лотарингије. Након смрти Беренгара, италијански краљ постао је Рудолф II од Бургундије. Тој кандидатури се супротставио Иго Арлски. Након двогодишњег ратовања однео је победу. Године 926. крунисан је за краља Италије. Током Игове владавине, Италија је била у релативном миру. У овом раздобљу Италија се дели на више световних и црквених, формално независних државица. Након Игове смрти, италијански краљ постао је његов син, Лотар II Италијански. 

Супруга му је била Марозија.

Породично стабло

Извори 
 Средњовековно доба повијесног развитка 1, Мирослав Брант, Библиотека повијести, Загреб, 1980. година

Рођени 880.
Умрли 947.
Краљеви Италије
Владари у Европи у X веку